fajka – narzędzie do palenia tytoniu
 fajka – znak (symbol) wyboru, zaznaczenia akceptacji
 fajka rezerwisty
 fajka akwarystyczna – narzędzie do odłowu ryb
 fajka (nurkowanie) – fajka do nurkowania
 fajka (geomorfologia) – fajka w geomorfologii
 Fajka – część wsi Chybice w woj. świętokrzyskim, w pow. starachowickim, w gminie Pawłów
 Fajka – wzniesienie w Rudawach Janowickich
 Grań Fajek – część północnej grani Skrajnego Granatu
 fajka pokoju – indiański kalumet
 fajki – kły dzika